Marcin Tarnowski (piłkarz)
 Marcin Amor Tarnowski